Чжуан Фэнган (; 11 февраля 1925, Чанчжоу, провинция Цзянсу, Китайская Республика — 8 ноября 2010, Пекин, КНР) — китайский физик, специалист в области аэродинамики, один из разработчиков космической программы Китая. Академик Китайской академии наук (1980) и Международной академии астронавтики (1985).

Биография 

Родился 11 февраля 1925 года в Чанчжоу, провинция Цзянсу в семье Чжуан Деченг и Пан Шужень. Младший брат — , специалист по ракетным двигателям и инженерной теплофизике, академик Китайской академии наук (2001).

В 1942 году окончил .

В 1946 году окончил  по кафедре аэрокосмической техники.

В 1950 году окончил Калифорнийский технологический институт (изучал аэрокосмическую технику и математику) со степенью доктора философии, защитив под научным руководством Ханса Липмана диссертацию по теме «К статистической теории турбулентности» (специальность 76 — механика жидкости). Также его учителями здесь  и Цянь Сюэсэнь.

Преподавал в Шанхайском университете транспорта и Военно-инженерном институте НОАК в Харбине. Был научным сотрудником . После этого последовательно занимал должность директора Пекинского института аэродинамических исследований, заместитель директора Китайского исследовательского института ракетной техники, заместителя директора , главного инженера , заместителя директора Комиссии по науке и технике, заместителя председателя Китайской ассоциации по науке и технике, председателя , председатель , председатель .

Депутат Всекитайского собрания народных представителей  (с декабря 1964 года по январь 1975 года).

Член Народного политического консультативного совета Китая.

С 2000 года — президент Китайской ассоциации исследования культов.

Научная деятельность

Научные труды 
 Chuang, Feng-kan and C. E. Magune. “Treatment of septic tank by an anaerobic-aerobic process.” (1976).
 Chuang, Feng-kan and James D. Winefordner. “Jet Engine Oil Analysis by Atomic Absorption Spectrometry with Graphite Filament.” //  28 (1974): 215—218. 
 Molnar, C. J., Feng-kan Chuang and James D. Winefordner. “Emission from atomic vapor produced in a tubular vitreous carbon-furnace.” (1975). 
 Chuang, F., & Winefordner, J.D. (1975). Atomic Fluorescence Spectrometry with an Eimac Continuum Excitation Source and a Graphite Filament Atomizer. // , 29, 412—417. 
 Chuang, Feng-kan, David F. S. Natusch and Kelly R. O'Keefe. “Evaluation of a self-scanned photodiode array spectrometer for flame atomic absorption measurements.” (1978). 
 Ratzlaff, Kenneth L., Feng-kan Chuang, David F. S. Natusch and Kelly R. O'Keefe. “Computer-controlled dual wavelength spectrophotometer.” (1978). 
 Chuang, Feng-kan and Yu-lan Chu. “Tenth International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics : proceedings of the conference, held at the Beijing Science Hall, Beijing, China, June 23-27, 1986.” (1986).

Примечания 

Физики Китая
Выпускники Калифорнийского технологического института
Академики Китайской академии наук
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей
Персоналии:Космонавтика Китая